Патті Фендік і Мередіт Макґрат були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Фендік, яка виступала в парі з Лізою Реймонд.

Фендік і Реймонд програли в півфіналі парі Катріна Адамс і Бренда Шульц.

Ніколь Арендт і Лаура Голарса виграли титул, перемігши у фіналі Адамс і Шульц з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Ліза Реймонд (півфінал)
 Ніколь Арендт /  Лаура Голарса (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Бренда Шульц (фінал)
 Аманда Кетцер /  Елна Рейнах (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 IGA Classic Doubles Draw

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1995